James Monroe (1758–1831) – amerykański polityk, 5. prezydent Stanów Zjednoczonych
 James Monroe (1799–1870) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James Monroe (1821–1898) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Ohio